Појам Хаваји може да се односи на:

 Хаваји (острво);
Хаваји (архипелаг), скупина острва у Тихом океану;
 Хаваји, савезна држава САД;
 Хаваји 5-0 (ТВ серија из 2010)
Република Хаваји.